Aftershock může být:

 Aftershock (album, Average White Band) – album skupiny Average White Band z roku 1989
 Aftershock (album, Motörhead) – album skupiny Motörhead z roku 2013
 Aftershock (film, 2010) – film z roku 2010 (režie Feng Xiaogang)
 Aftershock (film, 2012) – film z roku 2012 (režie Nicolás López)
 Aftershock (skupina) – americká hudební skupina